Horus är ett släkte av spindeldjur. Horus ingår i familjen Olpiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare